Козенков — русская фамилия; женская форма .

Известные носители  
 Козенков, Василий Георгиевич (1923—1945) — советский лётчик-штурмовик, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Козенков, Рудольф Константинович (род. 1936) — советский футболист и тренер.

